Хе́лстон Джин Сейдж (; род. , Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино, телевидения и модель.

Биография 
Родилась 10 мая 1993 года в Лос-Анджелесе в семье Темы и Ленни Шрейджей. У Хелстон есть младшие брат Макс и сестра Кейт (родились соответственно в 1995 и 1999 году). Для съёмок в кино актриса взяла псевдоним Хелстон Сейдж.

Её дебютом на телевидении стал сериал «Виктория-победительница», после чего она появилась в фильме «В первый раз». В 2012 году она получила главную роль в шоу «Как зажигать» канала Nickelodeon. Позже стала известна благодаря ролям в фильмах «Соседи. На тропе войны», «Бумажные города», а также в сериалах «Кризис» и «Орвилл».

Личная жизнь 
С апреля 2010 по апрель 2013 года встречалась с американским актёром и певцом Джеймсом Маслоу. В апреле 2014 года встречалась с Заком Эфроном.

Фильмография

Компьютерные игры 

 2022 — The Quarry — Эмма Маунтибэнк

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США